Gall steht für:
 Gall (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Gall ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Gall (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gall (Schalkham), Ortsteil der Gemeinde Schalkham, Landkreis Landshut, Bayern

in Österreich:
 Gall (Gemeinde Sankt Urban), Ortschaft der Gemeinde Sankt Urban, Bezirk Feldkirchen, Kärnten

Siehe auch:
 Gal
 Galle (Begriffsklärung)
 Le Gall